Finest Hour steht für:

 Finest Hour (Album), Comedyalbum von Patton Oswalt (2011)
 Finest Hour (Arcadespiel), Arcadespiel von Namco (1989)
 Finest Hour (Band), US-amerikanische Band

The Finest Hour oder The Finest Hours steht für:

 The Finest Hour, Originaltitel von S.E.A.L.S., US-amerikanischer Film von Shimon Dotan (1992) 
 The Finest Hour (2009), US-amerikanischer Film von Les Shepherd 
 The Finest Hours (1964), britischer Dokumentarfilm von Peter Baylis
 The Finest Hours (2016), US-amerikanischer Film von Craig Gillespie

Their Finest Hour steht für:
 This Was Their Finest Hour, Rede Winston Churchills (1940)
 Their Finest Hour, zweiter Band der Kriegserinnerungen The Second World War von Winston Churchill (1949)